Кассация — многозначное понятие. Возможные значения:

 Кассация (от  «отмена, уничтожение») — процесс проверки вышестоящими судами решений суда, вступивших в законную силу.
 Кассация выборов — признание состоявшихся выборов недействительными.

 Кассация — инструментальное многочастное музыкальное произведение развлекательного характера.